Björkholmen is een plaatsaanduiding binnen Zweden. Circa 140 topografische plekken hebben die naam, voornamelijk eilanden en dorpen. Björk betekent berk, holmen betekent rotseiland.

De volgende zijn te vinden:
Björkholmen (Kalixrivier); eiland in Kalixrivier
Björkholmen (Kalix-archipel); eiland in Kalix-archipel.